— японский пловец, специализирующийся в плавании на спине на дистанциях в 50, 100 и 200 метров. Трёхкратный призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира, 6-кратный чемпион Азиатских игр.

Дебютировал в составе сборной страны на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 в Риме и стал вторым на дистанции 200 м на спине.

В настоящее время тренируется в Австралии.

Примечания 

Пловцы Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года